Jacques Cerf (1928-), homme politique belge;
 Jacques Cerf (1932-2019), musicien suisse.